Adrianus Wilhelmus Cornelis (Janus) Jacobs (Halsteren, 18 februari 1911 – aldaar, 3 december 1970) was een Nederlandse biljarter. Hij nam tussen seizoen 1938–1939 en 1969–1970 deel aan 71 nationale kampioenschappen in de ereklasse. Twee keer was hij actief op een Europees kampioenschap.

Titels 
 Nederlands kampioen (5x)
Ankerkader 45/2 (1x): Hoofdklasse 1945–1946
Kader 38/2 (1x): 1e klasse 1958–1959
Libre (1x): Ereklasse 1961–1962
Ankerkader 47/2 (2x): 1e klasse 1959–1960, 1962–1963

Deelname aan internationale kampioenschappen

Deelname aan Nederlandse kampioenschappen in de Ereklasse 

Nederlands carambolebiljarter